Смешанные боевые искусства
 Бой без правил (фильм) — американский боевик 2009 года.
 Бой без правил (документальный фильм) — российский документальный фильм режиссёра Андрея Караулова, ООО «Стратегия века», 2013 год.